Ламбе́рт Хи́лльер (; ) — американский режиссёр и сценарист.

Биография 
Ламберт Харвуд Хилльер родился 8 июля 1893 года в городе Саут-Бенд (штат Индиана, США). Мать — известная киноактриса Лидия Нотт (1866—1955). Окончил  (ныне — университет). Работал газетным репортёром, артистом водевилей. С 1917 года Хилльер начал пробовать себя как кинорежиссёра и сценариста и добился на этом поприще заметного успеха: с 1917 по 1956 год он стал режиссёром около 160 фильмов и нескольких десятков эпизодов ряда телесериалов, с 1917 по 1941 год — сценаристом 55 лент. Работал на киностудии Universal Pictures, Columbia Pictures, под конец карьеры — на .

Основным направлением Хилльера был вестерн. За свою жизнь он снял 106 картин в этом жанре, по этому показателю он уступает лишь Лесли Селандеру.

Ламберт Хилльер скончался 5 июля 1969 года в районе Вудленд-Хиллз (город Лос-Анджелес, штат Калифорния).

Личная жизнь
26 марта 1921 года Хилльер женился на девушке, не связанной с кинематографом, по имени Люсиль Штейн.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 1917 — ? / An Even Break
 1917 —  / The Narrow Trail
 1918 —  / Riddle Gawne
 1919 — ? / The Poppy Girl's Husband
 1919 —  / Wagon Tracks
 1919 —  / John Petticoats
 1920 —  / The Toll Gate
 1920 —  / Sand!
 1920 —  / The Cradle of Courage
 1920 — ? / The Testing Block
 1921 —  / The Whistle
 1921 —  / Three Word Brand
 1922 — ? / Travelin' On
 1922 —  / Skin Deep
 1922 —  / The Altar Stairs
 1923 —  / Scars of Jealousy
 1923 —  / The Shock
 1923 —  / The Spoilers
 1923 —  / Eyes of the Forest
 1924 —  / Those Who Dance
 1924 —  / Barbara Frietchie
 1924 —  / Idle Tongues
 1925 —  / I Want My Man
 1925 — ? / The Making of O'Malley
 1925 —  / The Unguarded Hour
 1926 —  / Miss Nobody
 1930 —  / Beau Bandit
 1934 —  / The Most Precious Thing in Life
 1934 —  / The Defense Rests
 1936 — Невидимый луч / The Invisible Ray
 1936 — Дочь Дракулы / Dracula's Daughter
 1937 —  / Girls Can Play
 1940 —  / The Durango Kid
 1941 —  / The Medico of Painted Springs
 1943 —  / Bombardier (только воздушные сцены; в титрах не указан)
 1943 — Бэтмен / Batman
 1953—1956 —  / The Cisco Kid (40 эпизодов)
 1953—1956 —  / I Led 3 Lives (8 эпизодов)
 1955—1956 —  / Highway Patrol (7 эпизодов)

Сценарист 
 1917 — ? / An Even Break
 1919 —  / The Money Corral
 1920 —  / The Toll Gate
 1920 —  / Sand! (адаптация)
 1920 —  / The Cradle of Courage
 1920 — ? / The Testing Block
 1921 —  / The Whistle
 1921 —  / Three Word Brand (адаптация)
 1922 — ? / Travelin' On (адаптация)
 1923 —  / Scars of Jealousy (адаптация)
 1924 —  / Those Who Dance (адаптация)
 1924 —  / Barbara Frietchie (адаптация)
 1937 —  / Girls Can Play

Прочие работы 
 1917 —  / The Silent Man — ассистент режиссёра (в титрах не указан)
 1919 —  / The Money Corral — ассистент режиссёра
 1923 —  / Eyes of the Forest — продюсер
 1940 —  / The Son of Monte Cristo — ассистент режиссёра (second unit director)

Примечания 

Режиссёры вестернов